Bruksdammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bruksdammen (Edshults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (5,47 ha)
Bruksdammen (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (13 ha)
Bruksdammen, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun, 
Bruksdammen, Södermanland, sjö i Flens kommun och Katrineholms kommun,  (36,6 ha)
Bruksdammen, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (2,14 km²)
Bruksdammen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (8 ha)
Bruksdammen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (28,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn